Yaylyadzhik kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Eledzjik, bergskedja, Oblast Sofija, 
 Benkovski (berg), Oblast Sofija, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar